

Коммунистические партии 
 Македонская коммунистическая партия (с 1952 — Союз коммунистов Македонии) — македонская секция Коммунистической партии Югославии.
 Марокканская коммунистическая партия — коммунистическая партия в Марокко, действовавшая в 1920-1968.
 Мартиникская коммунистическая партия — политическая партия заморского департамента Франции Мартиника.
 Международная коммунистическая партия — название нескольких троцкистских организаций, действовавших во Франции в 1930—1960-е годы.

Другие объединения 
 Международная конфедерация профсоюзов — крупнейшее мировое профсоюзное объединение.
 Партия Конгресс Малави
 Московский Клуб Предпринимателей

Техника 
 Механическая коробка передач
 Метод критического пути — инструмент планирования расписания и управления проекта.
 Микроканальная пластина — вид изделий вакуумной микроэлектроники. 
 Модульный конвейерный процессор
 Монтажный Кран Пневмоколесный

Экономика 
 Международное кооперирование производства
 Муниципальное казённое предприятие (МКП)

Пищевая промышленность 
Материалы, контактирующие с пищей

Медицина 
 Менеджмент крови пациента — методика кровесбережения

Прочее 
 «Москва. Кремль. Путин» — авторский обзор Владимира Соловьёва и Павла Зарубина, посвященный последним событиям официального Кремля.